Сборная Реюньона по футболу представляет Реюньон на международных состязаниях. Реюньон не является членом ФИФА и является только ассоциированным членом КАФ, и, следовательно, никогда не сможет принимать участие ни на чемпионате мира, ни на Кубке Африканских Наций. Тем не менее, он сыграл множество матчей против таких островных сборных как Мадагаскар, Маврикий и Сейшелы.

Достижения 
Игры Индийского океана
 3-кратный чемпион: 1979, 1998, 2007
Кубок заморских территорий Франции
 2-кратный чемпион: 2008, 2012

Матчи 

Реюньон